Арджунаварман — ім'я індійських правителів. Відомі носії:
 Арджунаварман I — 18-й правитель Малави
 Арджунаварман II — 22-й правитель Малави